A95 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense hollandaise, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Fièvre jaune, d'après la classification internationale des maladies.

Photographie 
 Canon PowerShot A95, un appareil photo numérique.

Transport 
Autobus
 Brossel A95 DAR, un châssis d’autobus produit par Brossel.

Automobiles
 Austin A95 Westminster, une automobile du constructeur britannique Austin.

Autoroute
  Autoroute allemande A95, reliant Munich à Garmisch-Partenkirchen.

Route
  Route britannique A95, reliant Aviemore à Banff en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres